Александр Евстафьевич Вульферт (; 19 июня 1790, Выборг — 9 декабря 1855, Гельсингфорс) — российский литератор немецкого происхождения.

Биография 
Изучал филологию в Дерптском университете (1808—1809) и право в университете Або (1816—1820), в промежутке преподавал немецкую литературу, французский язык, историю и географию в Выборге и Вильманстранде. В 1826—1833 гг. редактировал петербургскую немецкую газету «St. Petersburgische Zeitung», затем служил почтдиректором Финляндии.

Известен как переводчик русской поэзии на немецкий язык: опубликовал отдельными изданиями переводы «Кавказского пленника» (1823, под названием «Пленник гор», ) и «Бахчисарайского фонтана» (1826, под названием «Печальный источник», ) Пушкина, ряд стихотворений Жуковского, Крылова, Хвостова.

Семья 
Жена: 
 Антонина Густава Ловиса фон Шанц (1814-1911).

Сын: 
 Густав Александрович Вульферт (1840—1894) был генерал-майором русской императорской армии и за отличие при штурме Ташкента в 1865 году был награждён орденом св. Георгия 4-й степени.

Дочери: 
 Наталья Александровна Вульферт (?-1881) жена адмирала Фёдора Давыдовича Нордмана.
 Антонина Александровна Вульферт (14.04.1842—30.07.1919), жена генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Черняева.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Ксенофонта Полевого на перевод «Бахчисарайского фонтана»